Земля (стихия) — первичный элемент, второй из четырёх мировых стихий. Термин античной и средневековой натурфилософии, а также алхимии, оккультизма, астрологии, дхармических религий и т. п.

Её число — 2; её цвет — охра (жёлтый); символ — черта (|). Земля обладает непрерывной связью с другими элементами:
 она носитель стихии огня (•).
В современной физике земле соответствует агрегатное состояние твёрдое тело.

Союзы стихий 
Союз стихий огня (•) и земли — İ — символизирует факел, свет знаний, всё освещающее и т. п. Числовое значение этой связи — 3 (1• + 2 |).

В зодиаке 

В тригон (тройку) зодиакальных символов стихии земли входят:
 Телец ♉;
 Дева ♍;
 Козерог ♑.

См. также 
 Гея (Гайа; Земля)
 
 Твёрдое тело

Примечания

Литература 
 

Классические элементы
Земля в культуре и искусстве
Эзотерическая космология
Астрология
Алхимические вещества